Myzostoma är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Leuckart 1829. Myzostoma ingår i familjen Myzostomidae.

Dottertaxa till Myzostoma, i alfabetisk ordning 

 Myzostoma abundans
 Myzostoma adhaerens
 Myzostoma agassizii
 Myzostoma alatum
 Myzostoma ambiguum
 Myzostoma antarcticum
 Myzostoma antennatum
 Myzostoma areolatum
 Myzostoma armatae
 Myzostoma aruense
 Myzostoma asteriae
 Myzostoma asymmetricum
 Myzostoma atrum
 Myzostoma attenuatum
 Myzostoma australe
 Myzostoma beardi
 Myzostoma belli
 Myzostoma bicaudatum
 Myzostoma bicorne
 Myzostoma bocki
 Myzostoma brachiatum
 Myzostoma brevicirrum
 Myzostoma brevilobatum
 Myzostoma brevipes
 Myzostoma bucchichii
 Myzostoma calycotyle
 Myzostoma caribbeanum
 Myzostoma carinatum
 Myzostoma carpenteri
 Myzostoma cerriferoidum
 Myzostoma chelonium
 Myzostoma chelonoidium
 Myzostoma chinesicum
 Myzostoma circinatum
 Myzostoma cirricostatum
 Myzostoma cirrifera
 Myzostoma cirriferum
 Myzostoma cirripedium
 Myzostoma clarki
 Myzostoma compressum
 Myzostoma coriaceum
 Myzostoma cornutum
 Myzostoma coronatum
 Myzostoma costatum
 Myzostoma crenatum
 Myzostoma cristatum
 Myzostoma cryptopodium
 Myzostoma cubanum
 Myzostoma cuniculus
 Myzostoma cysticolum
 Myzostoma deani
 Myzostoma deformator
 Myzostoma dentatum
 Myzostoma divisor
 Myzostoma dubium
 Myzostoma echinus
 Myzostoma elegans
 Myzostoma elongatum
 Myzostoma eremita
 Myzostoma evermanni
 Myzostoma excisum
 Myzostoma fasciatum
 Myzostoma filicauda
 Myzostoma fimbriatum
 Myzostoma fisheri
 Myzostoma fissum
 Myzostoma folium
 Myzostoma furcatum
 Myzostoma gardineri
 Myzostoma gerlachei
 Myzostoma giganteum
 Myzostoma gigas
 Myzostoma glabrum
 Myzostoma gopalai
 Myzostoma graffi
 Myzostoma holotuberculatum
 Myzostoma horologium
 Myzostoma ijimai
 Myzostoma inflator
 Myzostoma ingolfi
 Myzostoma insigne
 Myzostoma intermedium
 Myzostoma irregulare
 Myzostoma japonicum
 Myzostoma labiatum
 Myzostoma laingense
 Myzostoma lobatum
 Myzostoma longimanum
 Myzostoma longipes
 Myzostoma longitergum
 Myzostoma luetkeni
 Myzostoma maculatum
 Myzostoma marginatum
 Myzostoma mertoni
 Myzostoma metacrini
 Myzostoma moebianum
 Myzostoma mortenseni
 Myzostoma murrayi
 Myzostoma nanseni
 Myzostoma nigrescens
 Myzostoma nigromaculatum
 Myzostoma oblongum
 Myzostoma pallidum
 Myzostoma parasiticum
 Myzostoma pentacrini
 Myzostoma pictum
 Myzostoma platypus
 Myzostoma plicatum
 Myzostoma pluvinar
 Myzostoma polycyclus
 Myzostoma pottsi
 Myzostoma pseudocuniculus
 Myzostoma pseudogigas
 Myzostoma pulvinar
 Myzostoma quadricaudatum
 Myzostoma quadrifilum
 Myzostoma radiatum
 Myzostoma robustum
 Myzostoma rotundum
 Myzostoma rubrofasciatum
 Myzostoma schultzeanum
 Myzostoma smithi
 Myzostoma stochoeides
 Myzostoma striata
 Myzostoma sulcatum
 Myzostoma taeniatum
 Myzostoma tentaculatum
 Myzostoma tenuispinum
 Myzostoma terminale
 Myzostoma testudo
 Myzostoma thompsoni
 Myzostoma toliarense
 Myzostoma triste
 Myzostoma tuberculatum
 Myzostoma tuberculosum
 Myzostoma vastum
 Myzostoma verrucosum
 Myzostoma wheeleri
 Myzostoma willemoesii
 Myzostoma vincentinum
 Myzostoma viride
 Myzostoma wyvillethompsoni

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Myzostoma